Сезон 1996–97 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 8 вересня 1996 та 1 червня 1997 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону. 

Переможцем сезону став туринський «Ювентус», для якого цей «скудетто» став 24-м в історії.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Матч плей-оф за збереження місця у Серії A 
Відбувся 15 червня 1997 року у Неаполі

|}

«Кальярі» вибув до Серії B.

Бомбардири 
24 голи
  Філіппо Індзагі («Аталанта»)

22 голи
  Вінченцо Монтелла («Сампдорія»)

17 голів
  Абель Бальбо («Рома»)

16 голів
  Сандро Товальєрі («Реджяна» / «Кальярі»)

15 голів
  Роберто Манчіні («Сампдорія»)
  Марко Негрі («Перуджа»)
  Джузеппе Сіньйорі («Лаціо»)

14 голів
  Енріко К'єза («Парма»)
  Юрі Джоркаєф («Інтернаціонале»)
  Паскуале Луїсо («П'яченца»)

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1996-97 склала 29 481 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
Серія A 1996-97 на RSSSF  

1996-97
1996 у футболі
1997 у футболі
1996 в італійському спорті
1997 в італійському спорті